Boschinow bzw. die weibliche Form Boschinowa (auch Bozhinov, Bojinov, bzw. Bozhinova und Bojinova geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Boschinowa (* 1960), bulgarische Bürgerrechtlerin und Politikerin
 Ilija Boschinow († 2010), bulgarischer Politiker
 Scheni Boschinowa (* 1931), bulgarische Schauspielerin
 Todor Boschinow (1931–1992), bulgarischer Politiker
 Waleri Boschinow (* 1986), bulgarischer Fußballspieler
 Wassil Boschinow (1888–1966), bulgarischer Komponist